Az aranynak (Au) egyetlen stabil izotópja van, az 197Au, ezen kívül 36 radioizotópja ismert, melyek közül a legstabilabb az 195Au (felezési ideje 186 nap).

Jelenleg az aranyat tartják a legnagyobb rendszámú tiszta (egyetlen stabil izotópból álló) elemnek (korábban a bizmuté volt ez a cím, de az utóbbi időben kiderült, hogy a bizmut-209 gyengén radioaktív).

Standard atomtömeg: 196,966569(5) u

Radioaktív részecskék követése
Az olajfinomítók krakkoló berendezéseiben arany-198 segítségével tanulmányozzák a fluidágyban a szilárd anyagok hidrodinamikai viselkedését.

Nukleáris medicina
Az arany-198 béta-sugárzó, sugárzásának szövetekben mért hatótávolsága mintegy 11 mm, felezési ideje 2,7 nap. Felhasználják egyes rákfajták és más megbetegedések kezelésére.
Vizsgálatok zajlanak az arany-198 nanorészecskék prosztatarák elleni injekciós kezelésének lehetőségére.

Nukleáris fegyverek
Az ismertebb kobalt mellett az arany alkalmazhatósága is felmerült atomfegyverek pusztító hatásának növeléséhez. Ha a termonukleáris bomba köré természetes aranyat (197Au ) tartalmú köpenyt helyeznének, akkor a robbanás során fellépő intenzív, nagy energiájú neutronsugárzás hatására radioaktív 198Au  keletkezne, mely kb. 0,411 MeV energiájú gamma-sugarakat bocsát ki 2,697 napos felezési idővel, ami több napig jelentősen megnövelné a radioaktív kihullásból származó sugárzást. Valószínűleg soha nem gyártottak, és nem is teszteltek vagy használtak ilyen fegyvert. Aranyat használtak a termonukleáris fegyverekben a sugárzás visszaverésére. Az Ivy Mike a másodlagos burkolatot vékony aranyréteggel vonták be, hogy minél tökéletesebb feketetestet kapjanak, mely több energiát képest csapdába ejteni, ezáltal növelve az implózió hatékonyságát.

Táblázat

Megjegyzések
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Arany